Іванов Михайло Вікторович — український кінооператор.
 Іванов Михайло Інокентійович (1909—1976) — український радянський художник і педагог.
 
 Іванов Михайло Романович — капітан Радянської Армії, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу (1945).
 
 Іванов-Борецький Михайло Володимирович (1874—1936) — російський музикознавець, педагог, композитор.
 Іпполітов-Іванов Михайло Михайлович (1859—1935) — російський композитор, диригент.<noinclude>